Grenzlandturm ist der Name folgender Türme:

 Grenzlandturm, Aussichtsturm bei Bad Neualbenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern, Deutschland
 Grenzlandturm (Bärnau), Wohn- und Aussichtsturm bei Bärnau, Landkreis Tirschenreuth, Bayern, Deutschland
 Grenzlandturm (Racibórz), stillgelegter Wasserturm in Racibórz, Woiwodschaft Schlesien, Polen